Die Liste der griechischen Delegierten zum EU-Parlament (1981) listet alle griechischen Delegierten des 1. Europäischen Parlaments nach dem Beitritt Griechenlands zur EU vom 1. Januar 1981 bis zur ersten Europawahl in Griechenland 1981. Die dort gewählten Abgeordneten sind unter Liste der griechischen Abgeordneten zum EU-Parlament (1981–1984) zu finden.

Mandatsstärke der Parteien

Abgeordnete

Einzelnachweisliste 

Griechenland
!